Karé ( – čtverec) může označovat:
 čtvercová formace – bojová formace pěchoty
 karé (vexilologie) – čtvercové rohové pole na vlajce podobné kantonu – viz vexilologické názvosloví
 karé (maso) – vepřová pečeně bez kosti

Související články 
 Carré

Externí odkazy